

Albo d'oro 

Elenco dei vincitori della Coppa Italia maschile di pallanuoto.

Titoli per squadra

Titoli per città

Titoli per regione

Note 

Coppa Italia (pallanuoto maschile)
Coppa Italia di pallanuoto